Pessoas

 Anre ibne Cultume (m. 584) — poeta árabe pré-islâmico
 Anre ibne Alas  — general árabe, companheiro de Maomé
 Anre ibne Alaite  — emir safárida

Outros usos
Adaptive Multi-Rate — formato de compressão áudio

Desambiguações de antropônimos